«Smilers» — естонський рок-гурт, заснований у 1991 році Гендріком Сан-Саллером під назвою «Lezer Brozers».

Дискографія 
Фінляндія:
 Smilers (1994)
 Take Five (1996)

Естонія:
 Olen kuul (1997)
 Mõistus on kadunud (1998)
 1994–1996 (1999)
 Suure surmaga läbi elu (1999)
 Jalgpall on parem kui sex (2001)
 Remixed (2002)
 Ainult unustamiseks (2003)
 Ainult armastusest (2004)
 Live Unplugged (2005)
 Esimene Eesti tuur (2005)
 Õhus on Smilers (2007)
 ETV Live (2008)
 2009 (2009)

Посилання 
 Офіційний сайт 

Естонські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1991